Wanted: A Husband – cortometraggio del 1907 prodotto dalla S. Lubin
 Wanted: A Husband – cortometraggio del 1912 diretto da Punch Film Co.
 Wanted: A Husband – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur Charrington
 Kri Kri e Checco cercano moglie (titolo in inglese: Wanted: A Husband) – film del 1913 prodotto dalla Società Italiana Cines
 Wanted: A Husband – film del 1916 diretto da Al Christie
 Wanted: A Husband – film del 1919 diretto da Lawrence C. Windom